Luce – zatoka w Szkocji, część Morza Irlandzkiego
 Luce – rzeka w Szkocji, dopływ powyższej zatoki
Gminy w USA:
 Luce (ang. Luce Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Spencer
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Luce (ang. Luce County) – w stanie Michigan